Andrzej Marcisz (ur. 1960) – polski wspinacz skalny oraz sportowy
 Ewelina Marcisz (ur. 1991) – polska biegaczka narciarska
 Iwona Gronkiewicz-Marcisz (ur. 1961) – polska wspinaczka sportowa
 Izabela Marcisz (ur. 2000) – polska biegaczka narciarska
 Marcela Marcisz (ur. 1987) – polska biegaczka narciarska
 Marek Marcisz (ur. 1974) – polski geolog
 Mirosław Marcisz (ur. 1950) – polski urzędnik państwowy